Littleworth – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Littleworth (Cannock Chase) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Littleworth – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Littleworth – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Littleworth (Stafford) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Littleworth (Vale of White Horse) – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Littleworth – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Littleworth – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Littleworth – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Littleworth – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)